Duńska 1. division w piłce nożnej (1987) był 75. sezonem mistrzostw Danii w piłce nożnej. Liga liczyła 14 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Aarhus GF. Nowym mistrzem Danii został zespół Brøndby IF.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Duńska 1. division w piłce nożnej

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Danii